Roland Garros in 1990 bij de vrouwen werd voor de 83e keer gehouden. De Joegoslavische Monica Seles won het toernooi door in de finale de West-Duitse Steffi Graf 7-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1990